XXI розыгрыш Гран-при проходил со 2 августа по 1 сентября 2013 года с участием команд из 20 стран мира. Финальный этап соревнования сыгран в японском городе Саппоро. Победителем Гран-при в 9-й раз стала сборная Бразилии.

Участники 
В 2013 году в турнире Гран-при впервые играли 20 команд. 11 участников турнира были определены по итогам соревнований 2012 года: 4 путёвки были разыграны в Евролиге, 5 на Панамериканском кубке (из них 4 для сборных региона NORCECA и одна для представителей Южной Америки) и 2 на Кубке Азии. Без отбора к участию в Гран-при допущены сборные Японии, Китая, Бразилии и Польши, а также одна команда из Африки (в январе 2013 года подтверждено участие сборной Алжира). 2 декабря 2012 года, когда в Лозанне было объявлено о решении расширить состав участников Гран-при до 20 команд, путёвки на этот турнир получили сборные Италии, России, Турции и Германии.

Календарь 
{| class="wikitable" width=100% style="font-size: 100%"
| colspan="5" bgcolor="#A9A9A9" align="center" width=100%| Предварительный этап
|-
| colspan="5" bgcolor="#DCDCDC" align="center" width=100%| 1-й тур. 2—4 августа
|-
! width=20%| Группа A   Кампинас
! width=20%| Группа B   Санто-Доминго
! width=20%| Группа C   Анкара
! width=20%| Группа D   Макао
! width=20%| Группа E   Монтикьяри
|-
|       
|       
|       
|       
|       
|-
| colspan="5" bgcolor="#DCDCDC" align="center" width=100%| 2-й тур. 9—11 августа
|-
! width=20%| Группа F   Белград
! width=20%| Группа G   Маягуэс
! width=20%| Группа H   Плоцк
! width=20%| Группа I   Гонконг
! width=20%| Группа J   Екатеринбург
|-
|       
|       
|       
|       
|       
|-
| colspan="5" bgcolor="#DCDCDC" align="center" width=100%| 3-й тур. 16—18 августа
|-
! width=20%| Группа K   Алма-Ата
! width=20%| Группа L   Бангкок
! width=20%| Группа M   Сендай
! width=20%| Группа N   Ухань
! width=20%| Группа O   Гаосюн
|-
|       
|       
|       
|       
|       
|-
| colspan="5" bgcolor="#A9A9A9" align="center" width=100%| Финальный этап
|-
! colspan="5"| 28 августа — 1 сентября   Саппоро
|-
| colspan="5" align="center"|  и 5 команд по итогам предварительного этапа
|}

 Предварительный этап 

 Турнирная таблица 

 Результаты 

 Группа A (Кампинас) 

 Группа B (Санто-Доминго) 

 Группа C (Анкара) 

 Группа D (Макао) 

 Группа E (Монтикьяри) 

 Группа F (Белград) 

 Группа G (Маягуэс) 

 Группа H (Плоцк) 

 Группа I (Гонконг) 

 Группа J (Екатеринбург) 

 Группа K (Алма-Ата) 

 Группа L (Бангкок) 

 Группа M (Сендай) 

 Группа N (Ухань) 

 Группа O (Гаосюн) 

 Самые результативные 

 Лучшие по статистическим показателям 

 Атака (процент эффективности)
  Риса Синнабэ — 45,19
  Келли Мёрфи — 45,00
  Валентина Диуф — 44,72
  Кристин Линн Хильдебранд — 44,44
  Седа Токатлиоглу — 44,29
 Блок (очки в среднем за сет)
  Робин де Крёйф — 1,07
  Милена Рашич — 1,00
  Кристиана Фюрст — 0,84
  Аннерис Варгас Вальдес — 0,80
  Анастасия Шляховая — 0,79

 Подача (эйсы в среднем за сет)
  Неслихан Дарнель — 0,46
  Хайке Байер — 0,45
  Саори Кимура — 0,44
  Бетания де ла Крус — 0,40
  Цзэн Чуньлэй — 0,39
 Защита (диги в среднем за сет)
  Бренда Кастильо — 3,69
  Ленка Дюрр — 3,39
  Паулина Май — 3,12
  Марина Стороженко — 3,06
  Камила Брайт — 2,58

 Пас (идеальные передачи в среднем за сет)
  Нутсара Томкхам — 9,13
  Фемке Стольенборг — 8,03
  Дани Линс — 7,76
  Шэнь Цзинси — 7,73
  Яэль Кастильоне — 5,86
 Приём (процент эффективности)
  Добриана Рабаджиева — 50,00
  Юли Яшова — 44,89
  Элица Василева — 43,91
  Габи — 43,39
  Гизем Карадайы — 43,30

 «Финал шести» в Саппоро 

 Турнирная таблица 

 Результаты 

 Составы 
 : Аденизия, Габи, Жусиели, Дани Линс, Камила Брайт, Клаудия, Мишель, Моник, Приссила, Таиса, Фабиана, Фаби, Фернанда Гарай, Шейла, в матчах группового этапа также играла Фабиола. Главный тренер — Зе Роберто.

 : Ван Имэй, Инь На, Лю Цунцун, Ми Ян, Сюй Юньли, Хуэй Жоци, Цзэн Чуньлэй, Чжан Лэй, Чжан Сянь, Чжу Тин, Чэнь Чжань, Шэнь Цзинси, Ян Цзюньцзин, Ма Юньвэнь, в матчах группового этапа также играли Ван На, Лю Дань, Лю Сяотун, Лю Яньхань, Цяо Тин, Шань Даньна и Яо Ди. Главный тренер — Лан Пин.

 : Ана Белица, Йована Бракочевич, Стефана Велькович, Бояна Живкович, Наташа Крсманович, Ясна Майсторович, Тияна Малешевич, Бранкица Михайлович, Брижитка Молнар, Елена Николич, Наджа Нинкович, Мая Огненович, Милена Рашич, Сузана Чебич, в матчах группового этапа также играла Саня Малагурски. Главный тренер — Зоран Терзич.

 : Котоки Дзаясу, Нана Ивасака, Мидзухо Исида, Аими Кавасима, Саори Кимура, Харука Миясита, Мию Нагаока, Рихо Отакэ, Акари Оуми, Ариса Сато, Риса Синнабэ, Наоко Хасимото, Канако Хираи, Юкико Эбата, в матчах группового этапа также играли Мами Ёсида и Юки Исии. Главный тренер — Масаёси Манабэ.  

 : Валентина Арригетти, Кристина Барчеллини, Катерина Бозетти, Мартина Гуиджи, Алессия Дженнари, Моника Де Дженнаро, Валентина Диуф, Летиция Камера, Кристина Кирикелла, Каролина Костагранде, Нээми Синьориле, Индре Сорокайте, Рафаэла Фолье, Валентина Фьорин, в матчах группового этапа также играли Флориана Бертоне и Валерия Каракута. Главный тренер — Марко Менкарелли.

 ''': Рэйчел Адамс, Кайла Бануорт, Лорен Гиббемейер, Алиша Гласс, Кэссиди Личтман, Келли Мёрфи, Тамари Миясиро, Лорен Паолини, Кортни Томпсон, Жулианн Фосетт, Криста Хармотто, Кимберли Хилл, Кристин Линн Хильдебранд, Реган Худ, в матчах группового этапа также играли Николь Фосетт и Йенна Хаглунд. Главный тренер — Карч Кирай.

Самые результативные

Лучшие по статистическим показателям 

 Атака (процент эффективности)
  Чжу Тин — 50,78
  Йована Бракочевич — 49,67
  Шейла — 46,15
  Бранкица Михайлович — 45,86
  Келли Мёрфи — 45,13
 Блок (очки в среднем за сет)
  Таиса — 1,33
  Фернанда Гарай — 1,13
  Милена Рашич — 0,74
  Нана Ивасака — 0,68
  Валентина Диуф — 0,67

 Подача (эйсы в среднем за сет)
  Таиса — 0,47
  Харука Миясита — 0,47
  Саори Кимура — 0,42
  Дани Линс — 0,40
  Мая Огненович — 0,32
 Защита (диги в среднем за сет)
  Фаби — 2,13
  Котоки Дзаясу — 1,95
  Риса Синнабэ — 1,32
  Чэнь Чжань — 1,30
  Габи — 1,27

 Пас (идеальные передачи в среднем за сет)
  Алиша Гласс — 8,00
  Дани Линс — 7,40
  Харука Миясита — 6,47
  Шэнь Цзинси — 6,45
  Мая Огненович — 4,26
 Приём (процент эффективности)
  Риса Синнабэ — 51,49
  Саори Кимура — 47,10
  Фернанда Гарай — 40,74
  Габи — 35,71
  Кимберли Хилл — 32,74

Символическая сборная 

Самым ценным игроком турнира признана Таиса.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

2013 год в волейболе